Сезон 1959/1960 стал для Реал Мадрида 29-м в Чемпионате Испании. Весной 1960 года на пост главного тренера был назначен бывший игрок команды Мигель Муньос. Он возглавлял команду до 1974 года, став самым продолжительным тренером Реала за всю его историю. Команда взяла пятый подряд кубок чемпионов, установив рекорд, который держится до сих пор.

Чемпионство выиграть снова не удалось, титул был уступлен во второй раз подряд Барселоне.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Ла Лига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша, а «Барселона» как чемпион Испании.

Кубок Испании

финал

Кубок чемпионов

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

1959
Реал